Ehnes ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ehnes (1920–1991), deutscher Politiker (CSU)
 James Ehnes (* 1976), kanadischer Geiger

Außerdem ist es der Name folgender Orte:
 Ehnes (Schalkau), Ortsteil von Schalkau, Landkreis Sonneberg, Thüringen